Сульмежице:

 Сульмежице — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Кротошинский повят.
 Сульмежице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пайенченский повят, Лодзинское воеводство.